Командная Олимпиада по международным шашкам 1986 года (название в советской прессе «I Всемирная шашечная Олимпиада») проводилась с 20 по 31 мая в Валкенбурге, Нидерланды Всемирной федерацией шашек (FMJD). Участвовали двенадцать команд четырёх континентов. Главный судья Рамон Пикар (Бельгия). Победила команда СССР.

Результаты 
Турнир проводился по круговой системе. По положению главные фавориты команды СССР и Нидерландов встречались в последнем туре. Вся команда в туре играла с одним цветом шашек.

В каждой команде играли по 3 шашиста. За победу в каждой игре присваивалось 2 очка, за ничью — 1, за поражение 0 очков.

За победу в матче (4:2, 5:1 и 6:0) команде присваивалось 2 очка, за ничью (3:3) — 1 очко, за поражение 0 очков.

При равенстве очков выше ставилась команда набравшая больше очков во всех партиях.

В скобках указано количество очков набранное во всех играх.

Составы команд 
 Анатолий Гантварг, Александр Балякин, Николай Мищанский

 Роб Клерк, Яннес Ван дер Вал, Тон Сейбрандс

 Коффи Максим Куаме, Мелесс Флорен Мемел, Феликс Ньямке

 Эдуард Аутар, Рональд Рутхоф, Харольд Шитанье

 Эрик Конрад, Оскар Ферпост, Денни Версхюрен

 Виктор Гальперин, Алекс Шварцман, Арье Лиссон

 Даниэль Иссален, Роберт Бьяджанти, Фабрис Мажиор

 Войцех Долята, Томаш Микса, Анджей Мартко

 Франческо Лапорта, Роберто Симонелли, Отелло Аффатати

 Владимир Каплан, Джек Бёрнман, (третий участник не прибыл)

 Владимир Рейц, Зоран Петричевич, Миленко Лепшич

 Мауро Недейрос Тейшейра, Ортиз Родригес, Отон Финью

Результаты по доскам 

1-я доска

2-я доска

3-я доска

Ссылки 
 Olympiades Countryteams Valkenburg 1986 
 Архив журналов «Шашки»  1986 №9 с.1-5